Rihani peut faire référence à : 
 Amin al-Rihani (1876-1940), écrivain libanais.
 Houda Rihani (née en 1975), actrice marocaine.
 Naguib el-Rihani (1889-1949), acteur égyptien.